Olafsvík kan syfta på följande platser:

Island 

 Ólafsvík, ort, Västlandet, 
 Ólafsvíks flygplats, Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar